Енигма (грч. -{ainigma}-; усп. загонетка) може бити:

 Загонетка, синоним за загонетку (осим кад се мисли на народне загонетке).
 Енигма (часопис), енигматски лист који излази у Србији.
 Енигма, машина за шифровање.
 Енигма (град), град у Џорџији, САД.
 Енигма (игра), рачунарска игра.
 Енигма (група), музичка група.
 Енигма (шах), шаховска машина.
 Енигма браузер, веб-браузер.
 Енигма рекорд, издавач носача звука.
 Енигма (подручје), измишљено подручје у свету Винг Командера.